Liantang (kinesiska: 莲塘) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 110 kilometer sydost om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Närmaste större samhälle är Shenzhen,  km väster om Liantang. I omgivningarna runt Liantang växer i huvudsak städsegrön lövskog. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina